Okręty US Navy o nazwie USS "Rigel" pochodzącą od gwiazdy Rigel:
 Pierwszy "Rigel" (AD-13) był tendrem niszczycieli, który był w służbie w latach 1922-1946.
 Drugi "Rigel" (AF-58) był okrętem magazynowym, który wszedł do służby w 1955 i został złomowany w 2003.
Rigel